

Aviazione 
 A-10 Thunderbolt – Aereo da attacco al suolo statunitense

Codici 
 A10 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Corbera
 A10 – Codice ECO della partita inglese, apertura degli scacchi

Strade 
 A10 (Tauern Autobahn) – autostrada austriaca (Salisburgo – Villaco)
 A10 – autostrada belga (Bruxelles – Alost – Gand – Bruges – Ostenda) 
 A10 l'aquitaine – autostrada francese (A6 all'altezza di Rungis e Orly – nord di Bordeaux)
 A10 o Autostrada dei Fiori – autostrada italiana (Genova – Ventimiglia)
 A10 – strada lituana
 A10 – autostrada portoghese (Bucelas – Benavente)
 A10 Autostrada della Barranca – autostrada spagnola (Irurtzun – Alsasua)
 A10 o Tangenziale di Berlino – più lunga Tangenziale di Europa
 A10 – tomba dell'Antico Egitto parte delle Tombe dei Nobili